Paolo Chiavenna, italiensk astronom.

Minor Planet Center listar honom som P. Chiavenna och som upptäckare av 15 asteroider. Alla tillsammans med andra astronomer.

Asteroid upptäckt av Paolo Chiavenna

Se även 
Astronomiska upptäckter av Paolo Chiavenna

Referenser 

Män
Italienska astronomer under 1900-talet
Italienska astronomer under 2000-talet